Александр Алиев:
 Алиев, Александр Александрович (род. 1985) — украинский футболист.
 Алиев, Александр Джамилович — депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва. 
 Алиев, Александр Кисметович (род. 1955) — советский борец классического стиля.
 Алиев, Александр Мамедович (1922—1984) — Герой Советского Союза.